Kayah bezeichnet: 

 Kayah (Volk), eine sinotibetische Volksgruppe in Asien, Untergruppe der Karen
 Kayah (Sprache), eine karenische Sprache
 Kayah-Staat, einen Bundesstaat Myanmars
 Kayah (Sängerin), eine polnische Sängerin

Siehe auch:
 Kaya
 Kaja